Holtmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Holtmeyer (1872–1931), deutscher Architekt, Baubeamter und Denkmalpfleger
 Ralf Holtmeyer (* 1956), deutscher Diplom-Sportlehrer und Bundestrainer des Deutschen Ruderverbandes